Армен Левонович Амбарцумян (родился 18 августа 1958 года; по паспорту — 10 августа) — армянский продюсер.

Биография 

Амбарцумян Армен Левонович 1965 - 1975 г.г. учился в школах номер 55 им. Чехова и номер 20 им. Дзержинского. 1975 - 1978 гг. работал в Ереванской городской телефонной сети в качестве электромонтера, затем секретаря комсомольской организации ЕрГТС. В 1978 г. поступил в Ереванский Государственный Медицинский Институт. После окончания учебы работал врачом в Эчмиадзинской центральной районной больнице. 1979 – 1989 гг. одновременно с учебой в медицинском институте принимал участие в строительстве, становлении и творческом развитии Ереванского Камерного театра в качестве актера, режиссёра и администратора. В камерном театре сыграл следующие главные роли: Гамлет (Шекспир ,,Гамлет’’) Клод Изерли (Зейтунцян ,, Клод ’’), Раб (Радзинский ,, Театр времен Нерона и Сенеки ’’), а также почти во всех спектаклях театра, поставленных по пьесам А.Енджакяна. 1992 – 1995 г.г. Финансовый директор творческо-коммерческой ассоциации ,,Гойак’’. За это время принимал участие в строительстве  и становлении Экспериментального Театра – лаборатории ,, Гойак ’’. Одновременно организовывал выставки армянских художников пост-модернистов в Югославии, России, Чехословакии.
С 1995 г. по сей день занимается продюсерской деятельностью.

Награды 

 Золотая медаль  Министерсвто Культуры Армении.
 Почетная грамота Вооруженных сил Армении.

Работы и гастроли 

 1996 — Спектакль Хатабалада — продюсер, автор идеи
 1997 — Гастроли "Хатабалада" (Лос-Анджелес-Глендел, США)  — продюсер
 1998 — Фильм "Ереван – блюз" — продюсер, автор идеи
 1999 — Показы Фильма "Ереван – блюз" (Париж,Москва) — продюсер
 2000 — Организация дней Армении на всемирной выставке "Expo 2000" (Германия) — продюсер, автор идеи
 2000-2006 — Полнометражный фильм для детей "Мер Айбенаран"(9 полнометражных фильмов) — продюсер, автор идеи
 2001 — 1700-летие принятия христианства в Армении — продюсер
 С 2001 — Кинотеатра "Москва" (Ереван)— организатор и автор PR менеджмента
 2002 — Спектакль "Mea Culpa" — продюсер, автор идеи
 С 2004 — Ежегодный телемарафон Всеармянского фонда "Айастан" (Глендел) — продюсер
 2004 — Гастроли спектакля "Mea Culpa" (Вашингтон, Нью-Йорк) — продюсер
 2005 — Фильм Наш двор 3 — продюсер
 2006 — Гастроли спектакля "Mea Culpa" (Москва) — продюсер
 2007 — Концерт, посвященный 15-летию армии РА — продюсер
 2007 — Проект "Песни особого назначения" посвященный к 15-летию армии РА — продюсер
 2007 — Концерт, посвященный 15-летию освобождения Шуши — продюсер
 2007 — Концерт посвященный 5-летию  АО "Электросети" — продюсер
 2007 — Концерт "День города" посвященный 2789-летию Еревана — продюсер
 2008 — Проект "Я люблю тебя" посвященный празднику Св.Саркиса — продюсер
 2008 — 50-летний юбилей Гранта Тохатяна — продюсер
 2008 — "Военный бал" посвященный 16-летию армии РА — продюсер
 2008 — Концерт, посвященный 16-летию армии РА — продюсер
 2008 — Сольный концерт Аллы Левонян — продюсер
 2008 — Сольный концерт Арамо и Эммы Петросян — продюсер
 2008 — Инагурация президента РА Сержа Саркисяна — продюсер
 2008 — Проект "Ледовове шоу" посвященное открытию спортивно-концертного комплекса — продюсер
 2009 — Художественный фильм "Такси эли лава" — продюсер
 2009 — Спектакль Дон Жуан Avia — продюсер
 2009 — Спектакль "Ржавый ключ" — продюсер, автор идеи
 2009 — Концерт "День города" посвещенный 2791-летию Еревана — продюсер
 2010 — Концерт посвященный 18-летию Армии РА — продюсер
 2010 — Концерт "День города" посвященный 2792-летию Еревана — продюсер
 2010 — Концерт посвященный 20-летию Республиканской партии Армении — продюсер
 2011 — Гастроли спектакля "Дон Жуан Avia" (Сан-Франциско, Фрезно, Торонто, Монреаль, Канада) — продюсер
 2011 — Фильм Жених из цирка — продюсер
 2012 — фильм "20 лет вместе" посвященный 20-летию Всеармянского фонда "Айастан" — продюсер
 2012 — Спектакль "Джин Джан" — продюсер
 2012 — Сольный концерт Шушан Петросян — продюсер
 2012 — Концерт псовяшенный 20-летию Армии Карабаха, освобождению Шуши, дня победы 9 мая (Степанакерт)— продюсер
 2013 — Опера "Ануш" совместно с французским театром "Нантер" — продюсер
 2013 — фильм Poker.Am — продюсер
 2013 — Спектакль "Дон Жуаны в Марселе"  — продюсер
 2013 — Гастроли оперы Ануш (Париж)— продюсер
 2013 — Гастроли спектакля Дон Жуаны в Марселе (Сан-Франциско, Фрезно, Торонто, Монреаль, Канада) — продюсер
 2013 — фильм Ход конём — продюсер
 2013 — Концерт "День города" посвященный 2795-летию Еревана — продюсер
 2013 — спектакль Мост любви — продюсер
 2014 — Концерт День города посвященный 2796-летию Еревана — продюсер
 2014 — Ежегодный телемарафон Всеармянского фонда Айастан — продюсер
 2014 — фильм Как одна американская песня — продюсер
 2015 — Гастроли спектакля Дон Жуан Avia (Париж, Лион, Женева, Лирдам, Брюссель) — продюсер

Ссылки 

 
 Официальный канал на youtube
 Армен Амбарцумян на Кинопоиске.ру